Войтю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Войтюк Андрій Петрович — голова міського округу Жуковський з 2013 року.
 Войтюк Андрій Сергійович — музикант, звукорежисер, джазовий, роковий та клезмерський барабанщик.
 Войтюк Аркадій Аркадійович — співак, учасник другого сезону шоу Ікс-Фактор та Нової хвилі 2013.
 Войтюк Дмитро Григорович (* 1939) — професор, член-кореспондент УААН (1993). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 2005, 2020).
 Войтюк Євген Віталійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войтюк Іван Семенович — український режисер, продюсер, сценарист.
 Войтюк Сергій — композитор та музикант.
 Войтюк Тетяна Володимирівна — радянська фігуристка.
 Войтюк Яків Семенович — громадський і політичний діяч на Холмщині, посол до польського Сейму (1922—1927).

Примітки 

Українські прізвища